Baron může být:

 baron, šlechtický titul

toponymum
 Baron (Gard), francouzská obec v departementu Gard
 Baron (Gironde), francouzská obec v departementu Gironde
 Baron (Oise), francouzská obec v departementu Oise
 Baron (Saône-et-Loire), francouzská obec v departementu Saône-et-Loire